Sezon 1997/98 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 AS Nancy
 FC Lorient
 FC Sochaux-Montbéliard

Najlepsi strzelcy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 we Francji
1998 we Francji